Tännichtbach bezeichnet mehrere Fließgewässer in Sachsen

 Tännichtbach (Elbe), linker Zufluss zur Elbe
 Tännichtbach (Kleine Striegis), linker Zufluss zur Kleine Striegis
 Tännichtbach (Triebisch), linker Zufluss zur Triebisch

Siehe auch:
 Tännichtwasser